Syworohy (ukrainisch ; russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Syworohy (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Syworohy (Lwiw)